Rouvray kan syfta på:
 Rouvray, Côte-d'Or
 Rouvray, Eure
 Rouvray, Yonne